

Sigle 
 Positron Electron Project  – acceleratore di particelle dello Stanford Linear Accelerator Center
 Post-Exposure Prophylaxis  – profilassi post-esposizione
 Past e Patan – tipica pietanza della tradizione culinaria napoletana
 Pre Ejection Period  – intervallo di tempo sistolico poligrafico
 Persona Politicamente Esposta – figura definita dalle normative antiriciclaggio
 Piano educativo personalizzato

Chimica 
 PEP – Fosfoenolpiruvato

Codici 
 PEP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Peppimenarti (Australia)
 pep – codice ISO 639-3 della lingua kunja

Altro 
 Pep – prenome maschile, variante in lingua catalana del nome Josepe (Giuseppe)
 PEP – album di Lights del 2022
 Willie Pep, pseudonimo di Guglielmo Papaleo – pugile statunitense di origini italiane